Solitaire est le  du groupe de metal symphonique autrichien Edenbridge.

Le Track-Listing de l'album est le suivant:

1: Entree Unique (1.13)   
2: Solitaire (6.15)  
3: Higher (3.50)   
4: Skyline's End (5.32)    
5: Bon Voyage Vagabond (5.52)    
6: Inward Passage (Bonus Track Limited Edition) (1.20)   
7: Come Undone (4.11)   
8: Out Of This World (5.10)   
9: Further Afiled (5.54)  
10: Ethernity (Bonus Track Limited Edition) (3.04)   
11: A Virtual Dream? (5.08) 
12: Brother On Diamir (6.52) 
13: Exit Unique (2.49)

Personnel:

Sabine Edelsbacher - Vocals & Backing Vocals
Lanvall - Keyboards, Piano & Guitars
Dominik Sebastian - Guitars Electric (Tracks: 2-5 & 7-12), Acoustic Guitar (Track: 10)
Max Pointer - Drums

Album d'Edenbridge
Album musical sorti en 2010